Wilhelm Embriaco ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Embriaco († nach 1204), Adliger in der Grafschaft Tripolis
 Wilhelm I. Embriaco († zw. 1118 und 1127), genuesischer Admiral
 Wilhelm II. Embriaco (vor 1135 – um 1159), Herr von Gibelet